Taipu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taipu (ort), Rio Grande do Norte, 
 Taipu (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar